
В этой статье перечислены составы мужских национальных баскетбольных сборных на чемпионат мира по баскетболу 2010 года в Турции, проходящий в период с 28 августа по 12 сентября 2010 года.

Группа A

Аргентина

Сербия

Австралия

Германия

Ангола

Иордания

Группа B

США

Бразилия

Словения

Хорватия

Иран

Тунис

Группа C

Греция

Турция

Пуэрто-Рико

Россия

Китай

Кот-д’Ивуар

Группа D

Испания

Франция

Канада

Литва

Новая Зеландия

Ливан

Ссылки 
 Составы сборных на чемпионате мира 2010 года

Чемпионаты мира по баскетболу